Киево — село в составе Пречистенского сельского поселения Первомайского района Ярославской области.

География 
Село расположено на берегу реки Козинка.

История 
Церковь в селе была сооружена в 1826 году. Престолов в ней было пять: святой Живоначальной Троицы, Покрова Пресвятой Богородицы, Святителя и Чудотворца Николая, Преподобного Сергия и Алексия Божьего человека. 

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Черностанской волости (позже — в составе Козской волости) Любимского уезда Ярославской губернии.

С 1929 года село входило в состав Козского сельсовета Даниловского района, в 1935 — 1963 годах в составе Пречистенского района, с 1965 года — в составе Первомайского района, с 2005 года — в составе Пречистенского сельского поселения.

Население

Известные уроженцы и жители 
В селе родился ярославский художник Сергей Степанович Беляев.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Ярославская область)